Batuata, en indonésien , peut désigner :
 Batuata, une île d'Indonésie dans la province de Sulawesi du Sud-Est ;
 Batuata, une île d'Indonésie dans la province de Bali.